Zahn steht für:

 Zahn, Hartgebilde in der Mundhöhle
 Zahn (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 einzelne Spitze einer Zahnung
 Form des Randes einer Briefmarke, siehe Briefmarkentrennung #Zähnung
 zahnähnliches Gebilde auf der Haifischhaut, siehe Placoidschuppe
 zahnähnliche Struktur am Blattrand, siehe Blattform #Spreitenrand

Siehe auch:
 Am Zahn
 Zan
 Zhan